Trichoplexia exornata är en fjärilsart som beskrevs av Heinrich Benno Möschler 1860. Trichoplexia exornata ingår i släktet Trichoplexia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
exornata